Escombraries
 Brolla o matollar
 Raspall de pèls durs i espesos 
 Biografies:
Joan Brossa i Cuervo, poeta, dramaturg i artista plàstic